Vil peut faire référence à :

Personnes 

Vil Mirzayanov (né en 1935), Soviéto-Américain expert en armes chimiques ;
Guy Saint-Vil (né en 1942), attaquant haitien au football ;
 (née en 1983), boxeuse américano-haitienne.

Personnages 
 Cruella de Vil, un personnage du roman  Les Cent Un Dalmatiens.
Vil Coyote, un personnage de dessin animé de la série Bip Bip et Coyote, créé par Chuck Jones en septembre 1949.

Toponyme 

, un village et une municipalité de l'Argentine.

Sigle 

VIL est le sigle en anglais pour masse de la colonne de précipitations ;
VIL est le code IATA de l'aéroport de Dakhla.

Audiovisuel 

Vil Con Carne, une série d'animation américaine sortie en 2003 ;
, en 2008, une chanson par le danois chanteur Basim ;
, film d'action indien sorti en 2016.

Homonymie
Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme